De marathon van Wenen is een hardloopwedstrijd die sinds 1984 jaarlijks in Wenen wordt gehouden. De wedstrijd vindt plaats in de maand april of mei. De hoofdafstand van het evenement is de marathon, maar hiernaast vindt er ook een wedstrijd plaats over de halve marathon.

In 1987, 1991, 2000, 2003 en 2006 was het evenement tevens het toneel van het Oostenrijks kampioenschap op de marathon. Ook werd bij het evenement verschillende malen het Oostenrijkse record op de marathon verbeterd, namelijk Gerhard Hartmann (1984, 1985, 1986) en Dagmar Rabensteiner (2:35.42, 2002) en Andrea Mayr (2:30.43, 2009).

De editie van 2020 werd afgelast vanwege het rondwarende coronavirus in Oostenrijk.

Statistiek

Parcoursrecords
marathon
 Mannen: 2:05.41 - Getu Feleke  (2014)
 Vrouwen: 2:23.47 - Maura Viceconte  (2000)
halve marathon
 Mannen: 1:00.18 - Haile Gebrselassie  (2011)
 Vrouwen: 1:12.03 - Paula Radcliffe  (2012)

Top 10 snelste overall
Met een gemiddelde tijd van 2:07.23,8 staat Wenen niet op de Lijst van snelste marathonsteden.

(tabel bijgewerkt t/m 2019)

Uitslagen marathon

Uitslagen halve marathon